Il singolare del torneo di tennis Vancouver WCT 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Tom Okker 6-2, 6-2, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vancouver WCT 1971